Der Ligacup ist ein Unihockeypokal für Mannschaften auf dem Kleinfeld in der Schweiz. Er wird von den Mannschaften in den Amateur-Kleinfeldligen untereinander ausgespielt.

Geschichte 
In der Anfangsphase von 1985 bis 1987 gab es nur einen Cupwettbewerb, den Schweizer Cup. Von 1988 bis 1990 fand in der Schweiz Pokalwettbewerb statt, unter anderem wegen Einführung der Grossfeld-Nationalliga 1989 sowie wegen der Integration der SLHV-Unihockeysektion in den SUHV 1990. Ab 1991 gab es bei den Herren sowohl den Schweizer Cup auf Grossfeld sowie neu den Liga-Cup, der weiterhin auf Kleinfeld gespielt wurde. Bei den Frauen gab es weiterhin nur einen Cupwettbewerb, der auch erst 1998 auf Grossfeld umgestellt wurde. Seit 2000 finden jeweils die Finals alle in Bern statt, zuvor an wechselnden Veranstaltungsorten. Ab 2008 wurde auch wieder ein Kleinfeldwettbewerb bei den Frauen durchgeführt.

Gewinner 
In den Siegerlisten werden die Sieger des Schweizer Cups von 1985 bis 1987 bei den Herren sowie des Schweizer Cups der Frauen von 1985 bis 1998 jeweils auch als Liga-Cup-Sieger gezählt, da der Schweizer Cup in diesen Jahren auf dem Kleinfeld gespielt wurde. In dieser Siegerliste hier wird darauf verzichtet.

Herren 
Rekordsieger bei den Herren ist der UHC Berner Hurricanes, der zu einem der Trägervereinen des NLA-Vereins Bern Capitals gehört.

Damen

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Schweizer Cup

Weblinks 
 Die Cup-Geschichte auf unihockey.ch

Unihockeywettbewerb in der Schweiz